Catherine Cherix Favre, écrivaine suisse
 Daniel Cherix (1950-), biologiste, professeur à l'Université de Lausanne (UNIL) et conservateur au Musée cantonal de zoologie de Lausanne.
 François Cherix (1954-), spécialiste de la communication politique suisse
 Florian Cherix (2004-), Artiste Numérique suisse Bex Vaud